pacemaker: beültetett szívritmus-szabályozó
 pacemaker (fürt): számítógépfürtöt megvalósító szoftver